Шотла́ндская овча́рка, или ко́лли, — порода собак. Существует в двух разновидностях:

 Длинношёрстный колли;
 Короткошёрстный колли.